część całkowita
 część całkowita liczby
 część mowy
 część pierścieniowa
 część rzeczywista
 część składowa
 część składowa rzeczy
 część urojona
 część ułamkowa
 części lotne
 części maszyn
 części mowy
 części rowerowe
 części spławialne
 części świata
 części zdania

Zobacz też 
 elementy
 składniki